Die Abkürzung NGV steht für:

 National Gallery of Victoria
 Natural gas vehicle, siehe Erdgasfahrzeug

Abkürzung